Als Feuerwache wird bezeichnet:

 in Deutschland (teilweise auch in Österreich) ein ständig besetztes Feuerwehrhaus
 in der österreichischen Feuerwehrorganisation auch ein Abgesetzter Zug, siehe auch Feuerwehr in Österreich #Freiwillige Feuerwehr

Siehe auch

 Brandwache